The Sinister Man ist der Originaltitel von:

 Der Unheimliche, Roman von Edgar Wallace (1924)
 The Sinister Man (1961), Film nach dem Roman von Edgar Wallace von 1961

Siehe auch:
 Der große Unbekannte (1927), Film nach dem Roman von Edgar Wallace von 1927